Eternit (von lat. aeternitas ‚Ewigkeit‘) bezeichnet:
 Eternit, Markenname von Faserzement
 Eternit GmbH, früherer Name des deutschen Baustoffherstellers Etex Germany Exteriors
 Eternit (Schweiz) AG, Schweizer Baustoffhersteller; siehe Swisspor Holding
 Eternit-Werke, österreichischer Baustoffhersteller